La SEHA League 2019-2020 è la 9ª edizione del torneo per squadre balcaniche.

La stagione è il iniziata il 3 settembre 2019 e si è conclusa oltre un anno dopo, il 6 settembre 2020 a causa della pandemia di COVID-19.

Squadre partecipanti

Classifica

Girone A

Girone B

Fase ad eliminazione

Playoff

Quarti di finale

Final Four

Tabellone

Finale

SEHA League
Competizioni di pallamano nel 2019
Competizioni di pallamano nel 2020